Christian Wolff (componist)
 Christian Wolff (filosoof)